Eastvale, une municipalité du comté de Riverside, en Californie, aux États-Unis ;
 Eastvale, un borough situé dans le comté de Beaver, en Pennsylvanie, aux États-Unis ;
 , une municipalité du comté de Denton, aux États-Unis.